Jméno a příjmení Jiří David se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří David (atlet) – český atlet, specializující se na sprint, a později žurnalista (1923–1997)
 Jiří David (kněz), též zvaný Jiří David ze Zdic – český římskokatolický kněz, jezuita, misionář v Rusku a spisovatel (1647–1713)
 Jiří David (výtvarník) – český akademický malíř a fotograf (* 1956)
 Jiří David (teoretik výtvarné výchovy) – vysokoškolský pedagog, teoretik výtvarné výchovy a výtvarného umění (* 1933–2014)
 Jiří David (zpěvák) – český operní zpěvák-tenorista (* 1952)